Huvudartikel, Franska öppna

Franska nationella mästerskap i tennis för amatörer 1897-1924

Franska internationella mästerskapen i tennis från 1925 (öppna mästerskap från 1968)

Externa länkar

Franska öppna
Franska öppna damsingelsegrare
Damsingelsegrare i Franska öppna